John I. Thornycroft & Company – brytyjskie przedsiębiorstwo stoczniowe, funkcjonujące w latach 1866–1966
 Thornycroft – brytyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne, funkcjonujące w latach 1896–1977
Biografie:
 John Thornycroft (1843–1928) – brytyjski inżynier, konstruktor okrętów
 Mary Thornycroft (1809–1895) – brytyjska rzeźbiarka
 Thomas Thornycroft (1881–1955) – brytyjski motorowodniak